Tolleson heißt der Ort
 Tolleson (Arizona) in den USA

Tolleson ist der Familienname von
 Taylor Tolleson (* 1985), US-amerikanischer Radrennfahrer